Androtrichum är ett släkte av halvgräs. Androtrichum ingår i familjen halvgräs. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvgräs
Androtrichum